Суперкубок Казахстану з футболу 2011 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 березня 2011 року між чемпіоном Казахстану Тоболом та переможцем кубку Казахстану Астаною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2011
Казахстан
Березень 2011
2011 у Казахстані